Ciro Imparato (1962-2015) – psicologo, doppiatore, attore, annunciatore e scrittore italiano
Gianfelice Imparato (1956) – attore, commediografo e regista italiano
Girolamo Imparato (1549-1607) – pittore italiano
Luigi Imparato (1963) – ex calciatore italiano